Wonderful (álbum de Circle Jerks)
Wonderful (álbum de Madness)
Wonderful (canção de Ja Rule)

Desambiguação